AXS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Altus (Stati Uniti)
 AXS TV – canale televisivo statunitense
 Access (chiamato anche AXS) – gruppo musicale giapponese